Een verkeersweg:
 N447 (België)
 N447 (Frankrijk)
 N447 (Nederland), zie Provinciale weg 447
 N447 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing